Enzo Gibelli (né en 2000), judoka français
 Marie-Noëlle Gibelli (née en 1957), femme politique monégasque
 Viviana Gibelli (née en 1966), actrice, mannequin, hôtesse d'émissions de télévision vénézuélienne